Okręty US Navy o nazwie USS  "Frances":
 Pierwszy  był slupem. W służbie w latach 1813-1814.
 Drugi  był jednostką pomocniczą. W służbie w latach 1917-1918.

Frances